«Звезда пленительного счастья» — художественный фильм Владимира Мотыля о судьбе декабристов и их жён, снятый в 1975 году (к 150-летию восстания декабристов).
В основу сюжетной линии положены судьбы декабристов: князя Сергея Трубецкого, его жены Екатерины Трубецкой (урождённой Катрин Лаваль), князя Сергея Волконского и его жены Марии Волконской (урождённой Раевской), а также поручика Ивана Анненкова и его жены Прасковьи Анненковой (урождённой Полины Гёбль).

В большей своей части фильм посвящён подвигу жён декабристов, последовавших в ссылку за своими мужьями. В качестве названия взята строка из стихотворения Александра Пушкина «К Чаадаеву».

Премьера фильма состоялась 10 ноября 1975 года.

Сюжет 
Фильм открывается посвящением женщинам России. Сюжет во многом следует за книгами «Северное сияние» Марии Марич и «Во глубине сибирских руд» Арнольда Гессена, иногда перекликаясь с поэмой Н. А. Некрасова «Русские женщины» и романом А. Дюма «Учитель фехтования».

В центре повествования — судьба декабриста Ивана Анненкова (Игорь Костолевский) и его возлюбленной, француженки-модистки Полины Гёбль, для которых сибирская ссылка оказалась шансом обрести счастье вместе. Мадемуазель Полин не имеет титула и состояния, служит в модном магазине в Москве, и до восстания её брак с Анненковым был практически невозможным. После заключения её возлюбленного в крепость, суда и ссылки она проявляет огромную настойчивость в стремлении следовать за Иваном в Сибирь, перед чем не сумели устоять ни властная и гордая мать Анненкова, ни император Николай I.

Наравне с Полиной в центре сюжета находится Екатерина Трубецкая (Ирина Купченко). Дочь француза-эмигранта Лаваля вышла замуж за Трубецкого по сильной взаимной любви.

Ещё одна героиня — Мария Волконская (Наталья Бондарчук), дочь генерала Раевского, вступила в брак с практически незнакомым ей Сергеем Волконским по воле отца, желавшего своей дочери богатого и знатного мужа. После восстания родные окружают Марию и делают всё, чтобы она позабыла ещё вчера навязанного ей мужа. И тем не менее Мария наравне с Екатериной борется за право ехать в Сибирь.

Сцены восстания декабристов, следствия по их делу, казни пятерых декабристов занимают значительную часть фильма. О некоторых историях из жизни главных героев и героинь фильм рассказывает через лирические воспоминания.

В ролях 
 Ирина Купченко — княгиня Екатерина Ивановна Трубецкая, урождённая графиня Катрин Лаваль
 Алексей Баталов — князь Сергей Петрович Трубецкой
 Наталья Бондарчук — княгиня Мария Николаевна Волконская
 Олег Стриженов — князь Сергей Григорьевич Волконский
 Эва Шикульская — Жанетта-Полина Гёбль, в замужестве Прасковья Егоровна Анненкова
 Игорь Костолевский — Иван Александрович Анненков, декабрист, кавалергард
 Лев Иванов — Николай Николаевич Раевский, генерал от кавалерии
 Раиса Куркина — Софья Алексеевна Раевская, жена Н.Н. Раевского
 Борис Соколов — Александр Раевский, брат Марии Раевской (Волконской)
 Татьяна Панкова — Анна Ивановна Анненкова, мать И.А. Анненкова
 Александр Пороховщиков — Павел Иванович Пестель, декабрист
 Виктор Костецкий — Пётр Григорьевич Каховский, декабрист
 Юрий Родионов — Сергей Иванович Муравьёв-Апостол, декабрист
 Олег Янковский — Кондратий Фёдорович Рылеев, декабрист
 Татьяна Фёдорова — Наталия Михайловна Рылеева, жена К.Ф. Рылеева
 Василий Ливанов — император Николай I
 Иннокентий Смоктуновский — Иван Богданович Цейдлер, иркутский генерал-губернатор
 Владислав Стржельчик — граф Жан (Иван) Лаваль, отец княгини Екатерины Ивановны Трубецкой
 Татьяна Окуневская — графиня Лаваль, мать княгини Екатерины Ивановны Трубецкой
 Дмитрий Шилко — граф Милорадович, санкт-петербургский генерал-губернатор
 Игорь Дмитриев — граф Людвиг Лебцельтерн, австрийский посланник в Петербурге
 Борис Дубенский — император Александр I
 Станислав Соколов  — барон Карл Федорович Толь, генерал-лейтенант
 Дмитрий Бессонов — граф Карл Васильевич Нессельроде, министр иностранных дел
 Виктор Терехов — Василий Васильевич Левашов, генерал-адъютант
 Евгений Соляков — Павел Васильевич Голенищев-Кутузов, генерал-адъютант, военный генерал-губернатор Санкт-Петербурга, лично руководил казнью пятерых декабристов.
 Олег Даль (озвучил Сергей Юрский) — дежурный офицер в Петропавловской крепости
 Иван Насонов — князь Дмитрий Александрович Щепин-Ростовский, капитан лейб-гвардии Московского полка
 Вадим Макаровский — Воше
 Аркадий Трусов — Фёдор, камердинер Ивана Александровича Анненкова
 Михаил Кокшенов — Никитка, слуга Анны Ивановны Анненковой
 Алексей Кожевников — Пафнутий, слуга Ивана Богдановича Цейдлера
 Юрий Соловьёв — Егор, слуга в доме Раевских
 Иван Матвеев — слуга в доме Раевских
 Борислав Брондуков — солдат с известием об аресте
 Игорь Константинович Ефимов — кучер
 Наталья Головко — жена декабриста
 Юрий Мальцев — офицер
 Любовь Тищенко — нянька в доме Раевских
 Леонид Неведомский — Прохор
 Александр Суснин — караульный
 Владимир Солодников — комендант
 Тамара Тимофеева — глухая нянька
 Геннадий Нилов — доставивший депешу княгине Трубецкой
 Юрий Шепелев — гость Раевских
 Валентина Панина — Александра Фёдоровна, императрица, жена Николая I
 Виталий Щенников — палач
 Валерий Смоляков — Гродецкий
 Людмила Ксенофонтова — мать декабриста
 Элеонора Александрова — горничная Трубецкой
 Владимир Крыжановский — Пушкин
 Юлия Палицкая — Настя Рылеева
 Михаил Боярский — Александр Иванович Якубович, декабрист, капитан Нижегородского драгунского полка, литератор (нет в титрах)
 Наталья Немшилова — Софья Раевская, младшая cестра Марии Раевской (Волконской) (нет в титрах)
 Вадим Никитин — Иван Иванович Пущин, декабрист, поэт (нет в титрах)
 Эрнст Романов — генерал-майор Шипов (нет в титрах)
 Светлана Жгун — крестьянка (нет в титрах) 
 Марина Юрасова — дама на венчании (нет в титрах)
 Николай Мартон — граф Орлов, гость Раевских (нет в титрах)
 Пётр Меркурьев — декабрист (нет в титрах)
 Юрий Башков — слуга в доме Анненковых (нет в титрах)
 Герберт Дмитриев — офицер (нет в титрах)
 Виктор Семёновский — офицер (нет в титрах)
 Булат Окуджава — капельмейстер на балу (нет в титрах)
 Вячеслав Жолобов — декабрист (нет в титрах)
 Владимир Скоропад — батюшка (нет в титрах)
 Владимир Марков — князь Антон Станиславович Яблоно́вский (нет в титрах) 
 Анатолий Рудаков — офицер (нет титров)
 Николай Кузьмин — паромщик (нет в титрах)

Съёмочная группа 
 Авторы сценария: Владимир Мотыль, Олег Осетинский при участии Марка Захарова
 Режиссёр-постановщик: Владимир Мотыль
 Главный оператор: Дмитрий Месхиев
 Главный художник: Валерий Кострин
 Композитор: Исаак Шварц
 Стихи романсов: Булат Окуджава
 Поют: Е. Муханова, Владимир Качан
 Художник по костюмам: Наталья Васильева

Исторические неточности 
Историк Н. Я. Эйдельман, отнёсший сцену с Трубецкой и Цейдлером к числу «высочайших достижений кино», в своей статье «Чувство истории» подметил ряд исторических неточностей: «И режиссёр, и сценарист, и консультант прекрасно знают, что декабрист Сергей Трубецкой не сидел на коне во время событий 14 декабря; что декабрист, сам явившийся во дворец сдаваться (очевидно, Александр Бестужев), не подвергался оскорблениям Николая I (оскорбляли Якушкина); и, конечно, никто из них не обзывал царя „свиньёй“; и не было грубой кулачной расправы во время свадьбы Анненкова на каторге».

 Николай I показан с орденом Св. Георгия на шее — так мог располагаться только знак этого ордена 2-й или 3-й степени, которыми Николай I никогда не награждался. Единственный знак этого ордена — 4-й степени был возложен на себя императором только в 1838 году, через 13 лет после восстания декабристов.
 Князь Трубецкой показан с орденом Св. Владимира на шее — так мог располагаться только знак этого ордена 2-й или 3-й степени, которыми Трубецкой никогда не награждался. Показанный у Трубецкого знак ордена Св. Владимира 4-й степени с мечами начал вручаться только с 1855 года.
 Полковник Пестель показан с орденом Св. Георгия 4-й степени, которым он не награждался.
 Генерал Милорадович уговаривает восставших вернуться в казармы на фоне строя Конной гвардии. На самом деле именно из-за промедления Конной гвардии Милорадович, желая в одиночку покончить с восстанием, приехал к каре восставших в сопровождении одного только адъютанта Башуцкого.
 В фильме показано, что генерал Милорадович во время восстания был ранен пулей в живот. В действительности декабрист Каховский выстрелил Милорадовичу в спину.
 Сцена снятия портрета С. Г. Волконского в Военной галерее Зимнего дворца не могла происходить в действительности, так как Военная галерея была открыта лишь 25 декабря 1826 года, через год после восстания декабристов. Портрет Волконского действительно был написан для галереи в 1823 году, но не был в ней размещён. Портрет находился в запасниках Зимнего дворца до начала XX века, когда был обнаружен, и вследствие изменения отношения к восстанию декабристов в обществе, в частности, в императорской семье, возвращён в галерею.
 Фраза, сказанная Николаем I во время снятия портрета Волконского: «Генерала Раевского ввести в Государственный совет сенатором» содержит явное противоречие. Государственный совет и Сенат — разные органы управления, причём член Государственного совета по статусу заведомо превосходил сенатора. Генерал Раевский действительно был введён в состав Государственного совета, но сенатором никогда не был.
 Зимний дворец в те времена был покрашен «в розово-жёлтых тонах, с белыми колоннами»; в фильме же он бирюзовый, как в наши дни.
 Белых мундиров с длинными фалдами, как у Костолевского, в Кавалергардском полку не существовало. Строевой мундир, под названием колет, носили только на службе, и у него были короткие фалды, а для ношения вне службы полагалось два вицмундира с длинными фалдами: один — тёмно-зелёный, повседневный, другой — красный, праздничный или бальный.
 В фильме в нескольких местах показаны солдаты в башлыках. В действительности башлык в русской армии введён много позже, в 1862 году.
 Брат Анненкова, Григорий, был убит на дуэли не в 1826, а в 1824 году.
 Николай I был очень высокого для тех времён роста (188,2 см), чего нельзя сказать о Василии Ливанове (177 см).
 В реальности 14 декабря 1825 года Анненков был на Сенатской площади не среди восставших, а командовал взводом кавалергардов, охранявших правительственную артиллерию.

См. также 
 Декабристы
 Союз спасения

Примечания

Литература 
 
 

Фильмы о декабристах
Фильмы СССР 1975 года
Фильмы студии «Ленфильм»
Фильмы Владимира Мотыля
Исторические фильмы СССР
Исторические фильмы о XIX веке
Фильмы:Персонаж:Александр I
Фильмы:Персонаж:Николай I
Фильмы о Николае I
Смертная казнь в фильмах
Фильмы о заключённых
Фильмы о Сибири и Дальнем Востоке России
Фильмы о Санкт-Петербурге